Tagliolesi – abitanti di Taglio di Po
Tagliolesi – abitanti di Tagliolo Monferrato